Das Barcelona KIA 2008 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Barcelona. Es war als Turnier der Kategorie Tier IV Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 9. bis zum 15. Juni 2008 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Barcelona